Haberstroh ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Haberstroh (* 1972), deutsche Oberbürgermeisterin
 Jochen Haberstroh (* 1963), deutscher Mittelalterarchäologe und Hauptkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege